Salgótarján beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Salgótarján
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Salgótarján
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Salgótarján